Такмичење у седмобоју у женској конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину је одржан 15. и 16. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Осаке 2007 није бранила Каролина Клифт из Шведске.

Земље учеснице 

Учествовале су 29 атлетичарке из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

= Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2009. 
Стање 14. августа 2009.

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбољих седмобојки у 2009. године пре почетка првенства (15. августа 2009), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2009.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

100 метара препоне 
Такмичење је одржано 15. августа 2009. године.

Почетак такмичења: 1. група у 10:10, 2. група у 10:18, 3. група у 10:26, 4. група у 10:32.

Ветар: 1. група -0,4 м/с, 2. група -0,3 м/с, 3. група -0,1 м/с и 4. група -0,2 м/с.

Скок увис 
Такмичење је одржано 15. августа 2009. године са почетком у 11:33 (група А) и 11:34 (група Б). Такмичарке су биле подељене у две групе.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 15. августа 2009. године са почетком у 18:15 (група А) и 18:16 (група Б).

200 метара 
Такмичење је одржано 15. августа 2009 године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 21:12, Група 2 у 21:22, Група 3 у 21:30, Група 4 у 21:37.

Ветар: Група 1: 0,0; Група 2: -0,3; Група 3: -0,2; Група 4: -0,3.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 16. августа 2009. године са почетком у 13:34. Такмичарке су биле подељене у две групе.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 16. августа 2009. године. Такмичарке су биле подељене у две групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 18:04, Група 2 у 19:25.

800 метара 
Такмичење је одржано 16. августа 2009. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе.

Почетак такмичења: Група 1 у 20:56, Група 2 у 21:06, Група 3 у 21:14, Група 4 у 21:26.

Коначан пласман 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Референце

Спољашње везе 

 Резултати седмобоја на званичном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном